John Sheehan ist der Name folgender Personen:

* John Sheehan (Journalist) (1812–1882), irischer Journalist
 John Sheehan (Politiker, 1844) (1844–1885), neuseeländischer Politiker
 John Sheehan (Schauspieler) (1885–1952), US-amerikanischer Schauspieler
 John Sheehan (Politiker, 1916) (1916–1984), australischer Politiker
 John Sheehan (Politiker, fl. 1967), (* fl. 1967) irischer Politiker
 John C. Sheehan (1915–1992), US-amerikanischer Chemiker
 John J. Sheehan (* 1940), US-amerikanischer General